Amiga mía puede referirse a:
 Amiga mía (canción de Horacio Lanzi) canción de diversas cantantes como Miriam Ochoa (1981), Valeria Lynch (1983), Jeanette (1984) o Yuri (1993).
 Amiga mía canción de Lucía Méndez de 1982.
 Amiga mía (canción de Los Prisioneros) de 1991.
 Amiga mía (canción de Alejandro Sanz) de 1998.